La sigla OMC puede hacer referencia a:
 Organización Médica Colegial de España, corporación de derecho público para la corregulación de la profesión médica española, fundada en 1921 y con sede en Madrid (España).
 Organización Mundial del Comercio, organización internacional establecida en 1995, y con sede en Ginebra (Suiza).

 OMC Televisión, televisión privada de Mérida (Venezuela).
 OMC, grupo neozelandés de pop rock formado en 1993.

Acrónimos